Il doppio del torneo di tennis Andorra Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicolas Escudé e Jérôme Golmard che hanno battuto in finale Tom Kempers e Menno Oosting 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Pavel Vízner /  Fernon Wibier (primo turno)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (primo turno)

 Tom Kempers /  Menno Oosting (finale)
 Justin Gimelstob /  Maks Mirny (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 1997